— девиз правления (нэнго) японских императоров Сёко и Го-Ханадзоно, использовавшийся с 1428 по 1429 год .

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 27-й день 4-й луны 35-го года Оэй (по юлианскому календарю — 10 июня 1428);
 5-й день 9-й луны 2-го года Сётё (по юлианскому календарю — 3 октября 1429).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из классического древнекитайского сочинения «Ли цзи чжэн-и» ():「在位之君子、威儀不差、可以正長是四方之国」.

События 
даты по юлианскому календарю

 1428 год (1-й год Сётё) — в стране свирепствует эпидемия; согласно записи за 1-й день 1-й луны 2-го года Сётё (4 февраля 1429 года), «невозможно сосчитать число умерших»;
 3 февраля 1428 года (18-й день 1-й луны 1-го года Сётё) — скончался сёгун Асикага Ёсимоти;
 август 1428 года (7-я луна 1-го года Сётё) —  — крестьянские бунты против ростовщиков. Возникнув в провинции Оми, они распространились на центральный район страны (Сакамото, Оцу, Киото, Нара) и далее — на, более отдаленные провинции страны. Согласно записи в «Мансай дзюго никки» за 18-й день 9-й луны 1-го года Сётё (26 октября 1428 года):

 30 августа 1428 года (20-й день 7-й луны 1-го года Сётё) — в возрасте 27 лет скончался император Сёко;
 7 сентября 1428 (29-й день 7-й луны 1-го года Сётё) — на престол взошёл новый 10-летний император Го-Ханадзоно;
 14 декабря 1428 года (8-й день 11-й луны 1-го года Сётё) — отряды сельских жителей ворвались в центр столицы;
 24 декабря 1428 года — правительство пошло на уступки бунтовщикам и издало указ о списании задолженности;

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература